Sabbath Bloody Sabbath – piąty album grupy Black Sabbath. Został wydany w 1973 roku nakładem wytwórni Vertigo Records.

Lista utworów

Twórcy 
 Ozzy Osbourne – wokal
 Geezer Butler – gitara basowa
 Tony Iommi – gitara 
 Bill Ward – perkusja
 Rick Wakeman – instrumenty klawiszowe (w utworze "Sabbra Cadabra")

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Black Sabbath
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Warner Bros. Records